Пшисуха:

 Пшисуха — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пшисухкий повят.
 Пшисуха — гмина (волость) в Польше, входит в Пшисухкий повят, Мазовецкое воеводство.